

Patronymie
 Yves-Marie Bercé (né en 1936) est un historien français.

Toponymie
 La forêt de Bercé s'étend au sud du Mans dans le département de la Sarthe.

Voir aussi